18-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги стартовал 18 июля 2009 года.

Группа «А»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команда «Нафком» (Бровары) снялась с соревнований до их начала в связи с тем, что Федерация футбола Украины не выдала ей аттестат на право участия в соревнованиях профессиональных команд.
 Матч «ЦСКА» (Киев) — «Верес» (Ровно) не состоялся из-за неявки гостей. В соответствии с решением дисциплинарного комитета ПФЛ от 21 августа 2009 года «Вересу» засчитано техническое поражение 0:3.
 С команды «ЦСКА» (Киев) снято 3 (три) очка, в соответствии с решением Дисциплинарного комитета ПФЛ от 27 августа 2009 года из-за задолженности по членским взносам в ПФЛ.
 Команда «ЦСКА» (Киев) снялась с турнира после 4-го тура. Результаты всех матчей с её участием (3-1-0-2-6:6-0(-3)) были аннулированы.
 Команда «Скала» (Моршин) до 17 февраля 2010 года носила название ФК «Моршин» и представляла город Стрый

Бомбардиры

Группа «Б»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команда «Арсенал» (Харьков) снялась с соревнований до их начала в связи с тем, что Федерация футбола Украины не выдала ей аттестат на право участия в соревнованиях профессиональных команд.
 Команда «Титан» (Донецк) снялась с соревнований до их начала так как не смогла заплатить гарантийную часть заявочного взноса для участия в чемпионате.
 С команды «Днепр-75» (Днепропетровск) снято 3 (три) очка, в соответствии с решением Дисциплинарного комитета ПФЛ от 27 августа 2009 года из-за задолженности по членским взносам в ПФЛ.
 18 марта 2010 года команда «Днепр-75» (Днепропетровск) была исключена из состава ПФЛ (после 15-го тура), в соответствии с решением Отчетно-избирательной комиссии ПФЛ, из-за не задолженности клуба по членским взносам в организацию.

Бомбардиры

Дополнительный матч за право выступать в первой лиге 
Перед началом сезона 2010-2011 стало известно, что команда «Десна» снимается с соревнований в первой лиге. В связи с этим ПФЛ решила разыграть освободившееся место в первой лиге в дополнительном матче между командами, занявшими в прошедшем сезоне вторые места в группах второй лиги.

Матч состоялся 28 июня 2010 года в 17:00 на стадионе «Центральный», в пгт. Макаров (Киевская область).

«Нива» Винница получила место в первой лиге.

Примечания

Ссылки 
 Группы второй лиги и календарь матчей будут определены в понедельник
 Вторая лига-2009/2010. Уникальная статистика
 Текущая турнирная таблица. Группа «А»
 Текущая турнирная таблица. Группа «Б»

Вторая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010
Футбол на Украине в сезоне 2009/2010